Ramazani ist der Familienname folgender Personen:

 Largie Ramazani (* 2001), belgisch-burundischer Fußballspieler
 Mohammad Ali Ramazani (1963–2020), iranischer Politiker, der bei der Parlamentswahl 2020 ins iranische Parlament gewählt wurde